Biib Strykers é um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012-13.

Clubes de futebol de Palau